Sherborne (Dorset), een plaats in het Engelse graafschap Dorset
 Sherborne (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire
 Andrew Sherborne, Engels golfer